Acquavivani – abitanti di Acquaviva (Montepulciano)
Acquavivani – abitanti di Acquaviva Picena
Acquavivani – abitanti di Acquaviva d'Isernia